Meck kan syfta på:

 Meck (adelsätt) – svensk utslocknad adelsätt

Personer
 Erik Johan Meck (1644–1702), svensk överste
 Magdalena Eleonora Meck (1717–1778), svensk företagare
 Nadezjda von Meck (1831–1894), rysk affärskvinna och mecenat

Fiktiva personer
 Mulle Meck – svensk barnboksfigur

Geografi

Marshallöarna

 Meck Island, Kwajalein, 

Efternamnsförgreningssidor